Африка — второй по численности населения и по величине континент после Евразии. Площадь Африки (включая острова) — 30 221 532 км². Африка занимает 6 % от полной поверхности Земли, и 20,4 % от полной площади суши. Население Африки — 1 037 694 402 человек (в 2011) и это составляет приблизительно 14 % всемирного населения. Общее число государств и зависимых территорий в Африке — 62 (из них 54 независимых). Сюда входят 10 островных, 16 внутриконтинентальных и 37 государств с широким выходом в моря и океаны. Страны Африки условно делят на 5 регионов — Северный, Южный, Центральный, Западный и Восточный.

Континент окружён Средиземным морем на севере, Суэцким каналом и Красным морем на северо-востоке, Индийским океаном на востоке и юго-востоке и Атлантическим океаном на юго-западе, западе и северо-западе.

Ниже представлен список всех стран и зависимых территорий в Африке. Также на каждую страну приводится столица, язык, денежная единица, население, площадь и ВВП на душу населения.

Список государств и зависимых территорий Африки

См. также 
 Алфавитный список стран
 Список стран Азии
 Год Африки
 Списки городов Африки

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списки стран
Списки:Африка